

Chimica 
 Configurazione – in chimica, la possibilità di un gruppo di atomi di formare differenti stereoisomeri
 Configurazione elettronica – in chimica, la disposizione degli elettroni legati

Altro 
 Configurazione – in informatica, la modifica (solitamente facilmente reversibile) delle caratteristiche funzionali di un software dopo che sia stata fatta l'installazione informatica
 Configurazione – nella lingua dei segni italiana, la forma della mano assunta durante l'esecuzione di un segno
 Configurazione traente-spingente – tipo di velivolo

Altri progetti